Cieki w Polsce
 Czerwony Rów – rów, dopływ Kanału Żupawka - Dobrawa
 Czerwony Rów – rów, dopływ Kamiennego Potoku
 Czerwony Rów – rów, dopływ Wierzenki
 Czerwony Rów – rów, dopływ Pasłęki

Przypisy